Николай Николаевич Ворожцов:
 Ворожцов, Николай Николаевич (1881—1941) — русский и советский химик-органик.
 Ворожцов, Николай Николаевич (1907—1979) — советский химик-органик.